Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi D, E ed F dell'edizione 2020-2021 della Serie B2.

Girone D

Squadre partecipanti 

Sottogirone D1

Sottogirone D2

Regular season

Sottogirone D1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone D2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promosso in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Girone E

Squadre partecipanti 

Sottogirone E1

Sottogirone E2

Regular season

Sottogirone E1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone E2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promossa in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Girone F

Squadre partecipanti 

Sottogirone F1

Sottogirone F2

 II

Regular season

Sottogirone F1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone F2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promossa in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021